Viceroy kan syfta på:

 Viceroy (cigarettmärke) – cigarettmärke
 Lac Viceroy – en sjö i Kanada

Se även
 Vicekung
 Lista över vicekungar av Indien i kronologisk ordning